(1813-1890), botaniste dont l’abréviation botanique standard est A.W.H.Walther
  (1898-1967), philosophe, mathématicien et ingénieur allemand
 Médaille Alwin-Walther, distinction mathématique
 (1688-1746), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est A.Walther
, (1912-1993), botaniste allemande dont l’abréviation botanique standard est Elly Walther
Eric Walther :
 (1892–1959), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est E.Walther
 (1975-), athlète allemand pratiquant le pentathlon moderne
 Erich Walther (1903-1947), militaire allemand, général des Fallschirmjäger durant la Seconde Guerre mondiale
  (1759-1824), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Walther
 Gerrit Walther (1959- ), historien allemand ;
 Gesine Walther (née en 1962), sprinteuse est-allemande
  (fl. 2009), botaniste néerlandaise dont l’abréviation botanique standard est G.Walther
 Hans-Jürgen Walther (1919–2011), chef d'orchestre allemand
 Johann Walther (1496-1570), compositeur et poète allemand
 Johann Jakob Walther (1650-1717), compositeur et violoniste allemand
 Johann Gottfried Walther (1684-1748), compositeur et organiste allemand
 Karl Walther (1905-1981), peintre allemand
 Kerstin Walther (née en 1961), sprinteuse est-allemande
 (1910–2003), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est K.H.Walther
 Léon Walther (1889-1963), psychologue
 Léon Walther (né Valadier) (1874-1973), comédien français
 Nico Walther (né en 1990), bobeur et lugeur allemand
 Paul J. Walther (né en 1993)
 Paul G. Walther (né en 1927) joueur américain de basket-ball
 Frédéric Henri Walther (1761-1813), comte d'empire
 Carl William Freund Walther (1858-1915), fabricant d'armes, fondateur de la manufacture d'armes Carl Walther GmbH Sportwaffen
 Daniel Walther (né en 1940), écrivain